Halmstad kan syfta på:

Geografi
 Halmstads kommun – en kommun i Hallands län
 Halmstad –  en tätort i Halmstads kommun
 Halmstads stad – en stadskommun som fanns före 1971  
 Halmstads härad – ett härad i Halland
 Halmstads län – ett danskt tidigare län (då Halmstad tillhörde Danmark)
 Halmstads socken – en socken i Skåne
 Halmstads landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län 1863–1951
 Halmstads församling, Lunds stift – en församling i Lunds stift –2006
 Halmstads kyrka – en kyrkobyggnad i Halmstads socken i Skåne
 Halmstads distrikt – ett distrikt i Svalövs kommun och Skåne län 2016–

Arkitektur
 Halmstads rådhus – rådhus vid Stora Torg i Halmstad
 Halmstads slott – ett slott i centrala Halmstad
 Halmstads stadsbibliotek – ett tidigare stadsbibliotek i Halmstad

Rättsväsen
 Halmstads tingsrätt – en tingsrätt i Sverige vars kansli finns i Halmstad 1971–
 Halmstads rådhusrätt – rådhusrätten i Halmstad stad –1970
 Anstalten Halmstad – ett fängelse i Halmstad

Ekonomi
 Halmstads Järnverks AB – svenskt tidigare stålföretag
 Halmstads Fastighets AB – ett allmännyttigt bostadsbolag

Fritid
 Halmstad äventyrsland – en nöjespark i Söndrum i västra Halmstad

Kultur
 Halmstadgruppen – en konstnärsgrupp
 Halmstads pärlor – ett samlingsalbum av popgruppen Gyllene Tider från 1995
 Laxblecket Halmstad – album med Laxblecket från 1971

Militär
 Halmstads garnison – en paraplyorganisation för Försvarsmaktens verksamhet i Halmstad
 Militärhögskolan Halmstad – en försvarsmaktsgemensam militärhögskola inom Försvarsmakten
 F 14 Halmstad – flera förband
 HMS Halmstad (T140/R140) – en av svenska marinens torped/robotbåtar

Politik
 Halmstads valkrets – entidigare valkrets
 Halmstads och Tönnersjö häraders valkrets – en tidigare valkrets

Religion
 Halmstads församling – flera församlingar i Halland och Skåne
 Halmstads kyrka – en kyrkobyggnad i Skåne
 Halmstads och Laholms kontrakt – ett kontrakt i Göteborgs stift
 Halmstad moské – en ideell förening i en hyrd lokal i centrala Halmstad

Sport
 Halmstads BK – en fotbollsklubb
 Halmstad BTK – en bordtennisklubb
 Halmstad Eagles – en klubb för amerikansk fotboll
 Halmstads Fäktsällskap – ett fäktsällskap
 Halmstad GK – en golfklubb
 Halmstad IBK – en innebandyklubb
 Halmstad Hammers HC – ishockeyklubb
 Halmstad Hammers HC (1967–2005) – en tidigare ishockeyklubb
 Halmstad RG – enk gymnastikförening
 Halmstad Arena – en sportanläggning
 Halmstads Sporthall – en sporthall
 Halmstad travbana – en travbana

Transport
 Halmstads centralstation – en järnvägsstation i Halmstad i Hallands län
 Halmstads Östra station – den västliga ändstationen för Halmstad–Bolmens Järnväg
 Järnvägslinjen Halmstad-Nässjö – en järnväg
 Halmstad-Bolmen Järnväg – en järnväg
 Halmstad-Nässjö Järnvägar – en järnväg
 Halmstads flygplats – en flygplats
 Halmstad Marinfestival – en båtfestival

Utbildning
 Högskolan i Halmstad  – en högskola
 Halmstad studentkår – en studentkår
 Halmstadspexet HASP – ett studentspex